Waleskowski ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Waleskowski (* 1982), US-amerikanisch-deutscher Basketballspieler
 Keith Waleskowski (* 1980), US-amerikanisch-deutscher Basketballspieler